Der Kanton La Chapelle-de-Guinchay ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mâcon, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist La Chapelle-de-Guinchay. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Jean-François Cognard (LR) und Dominique Piard (UDI).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton La Chapelle-de-Guinchay die elf Gemeinden Chaintré, Chânes, Chasselas, Crêches-sur-Saône, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles und Saint-Vérand. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 62,43 km km2.

Bevölkerungsentwicklung

Änderungen seit Neuordnung der Kantone 2015 
2019: Fusion Brandon, Clermain und Montagny-sur-Grosne → Navour-sur-Grosne

Lachapelledeguinchay